UOX steht als Abkürzung für:

 Ultima Online, Rollenspiel
 University-Oxford Airport, Flughafen in Oxford USA nach dem IATA-Code

UOX